Вальтер Курвуазье (; 7 февраля 1875, Риен, кантон Базель-Штадт, Швейцария — 27 декабря 1931, Локарно, Швейцария) — швейцарский композитор и дирижёр. Педагог, профессор Мюнхенской государственной академии музыки .

Биография 
Родился в семье известного швейцарского хирурга Людвига Георга Курвуазье. Изучал медицину, работал в качестве врача.

В 1902 году отправился в Мюнхен, чтобы получить музыкальное образование. Ученик Зельмара Багге и Людвига Тюйе. Позже, сам преподавал теорию музыки, гармонию, контрапункт и композицию в Мюнхенской государственной академии музыки. В числе его ученики: П. Бен-Хаим, В. Брукхард, Р. Герхард, Г. Зутермайстер, Д. Пеячевич, Х. Рёттгер, Ганс Хауг и др.

Творчество 
Автор нескольких опер, в том числе, «Ланцелот и Елена» (1917), «Вороны» (1919), «Грех колдовства»; вокально-симфонических произведений, хоров, фортепьянных пьес, около 150 песен.

Избранные произведения

Оперы 
 «Ланцелот и Елена» (Lanzelot und Elaine), (1917)
 «Вороны» (Die Krähen), (1919)
 «Грех колдовства» (Der Sünde Zauberei), (1929)

Вокальные произведения 
 Die Muse, (1903)
 Gruppe aus dem Tartarus, (1904)
 Der Dinurstrom, (1906)
 Das Schlachtschiff Téméraire, (1906)
 Auferstehung, (1915)

 Инструментальные произведения 
 A sinfonischer Prolog zom Carl Spitteler seim Epos Olympischer Frühling (1905)
 Passacaglia und Fuge b-Moll für Klavier (1908/09)
 Variationen und Fuge über ein eigenes Thema in Es-Dur für Klavier (1909)
 Variationen über ein eigenes Thema in D-Dur für Klavier (1909)
 Festouvertüre für Orchester (1920)
 Sechs Suiten für Violine solo (1921/22)
 Langsamer Satz für Streichquartett (1921/22)
 Zwei Suiten für Violoncello solo'' (1921) и др.

Примечания

Ссылки 
 Courvoisier, Walter
 Courvoisier, Walter
 Произведения Вальтера Курвуазье

Выпускники Мюнхенской высшей школы музыки и театра
Оперные композиторы Швейцарии
Академические музыканты Швейцарии
Преподаватели Мюнхенской высшей школы музыки и театра
Композиторы-песенники